Bucks Fizz — британская поп-группа, победившая на конкурсе Евровидение в 1981 году,

История группы 
Была создана специально для участия в конкурсе Евровидение в 1981 году по инициативе рекламщика Энди Хилла и его жены, певицы Николы Мартин с целью продвижения написанной ими песни «Making Your Mind Up». После прослушивания в состав группы были включены четыре блондина — Майкл Нолан, Джей Астон, Шерил Бэйкер (настоящее имя — Рита Краджингтон) и Бобби Джи (настоящее имя — Роберт Габби). При этом, Бейкер уже участвовала в Евровидении 1978 года в составе группы Со-Со, занявшей 11-е место. Данное обстоятельство позволило говорить о подражании группы шведскому квартету «ABBA». Название коллектив получил по наименованию популярного лондонского коктейля, включающего в себя в качестве ингредиентов шампанское и апельсиновый сок.

Выступление группы на конкурсе запомнилось исчезновением юбок у обеих вокалисток в середине концертного номера, что в 2005 году по результатам голосования зрителей BBC было признано самым запоминающимся моментом в его истории. После победы на конкурсе песня «Making Your Mind Up» три недели занимала первое место в британских чартах. После подобного успеха группа, которая была создана лишь для участия в конкурсе продолжила успешную совместную деятельность. В 1981 году группа записала ещё два хита — «Piece Of The Action» (12-е место в хит-параде) и «One Of Those Nights» (20-е место), а также представляла Великобританию на Международном Песенном Фестивале Yamaha в Токио, где заняла 5-ое место с песней «Another Night». В следующем году уже две песни поднимались на первое место в хит-парадах («Land Of Make Believe» и «My Camera Never Lies»).

В дальнейшем группа не добивалась подобных успехов, хотя их песни постоянно попадали в первую двадцатку в чартах на протяжении ещё нескольких лет. Затем Bucks Fizz стали в своём творчестве ориентироваться на более взрослую аудиторию. Но это не принесло ожидаемых результатов. Члены группы решили взять паузу, вернувшись к активной деятельности в 1985 году c песней «You And Your Heart So Blue». Это была последняя песня, которая вошла в чарты. Более у группы подобных успехов не было, однако коллектив продолжает свою деятельность вплоть до настоящего времени.

Текущий состав группы выглядит следующим образом: Бобби Джи, Хейди Мэнтон, Томми Чоат, Пол Фордхэм.

Синглы 
В таблице указано место синглов группы в хит-парадах Великобритании, ФРГ, Австралии, Люксембурга, Австрии, Нидерландов и Ирландии.

Дискография 
В таблице указано место альбомов группы в британском хит-параде.

Ссылки 
 Официальный сайт

Музыкальные коллективы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1981 году
Исполнители Polydor Records
Исполнители RCA Records
Поп-группы Великобритании
Квартеты
Участники «Евровидения-1981»
Победители «Евровидения»
Представители Великобритании на «Евровидении»